Wilhelm Keudel ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm Keudel (Politiker) (* 1818), deutscher Politiker, Abgeordneter der ersten Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Wilhelm Keudel (Künstler) (1913–1974), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Wilhelm von Keudell (1922–1974), deutscher Offizier und Diplomat